Generali Ladies Linz 2000 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2000 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 14 по 22 октября 2000 года. Турнир продолжал серию соревнований в Европе в рамках серии турниров осенней серии, проводящейся в конце года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Линдсей Дэвенпорт (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2000
 Серия турниров 2й категории WTA
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2000 года
2000